Amouroux ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Amouroux (1920–2007), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jean-Paul Amouroux (1943–2022), französischer Boogie-Woogie- und Jazzmusiker